Flávia Fernandes (triatleta), brasileira
 Flávia Fernandes da Costa, ex-paquita
 Flávia Saddy, apresentadora cujo nome completo é Flávia Fernandes Saddy

Ver também

Desambiguações de antropônimos